Anna Maria Artoni (1967) – imprenditrice italiana
 Claudia Artoni Schlesinger (1935-2012) – psicanalista italiana
 Enzo Artoni (1976) – ex tennista italiano, di origine argentina
 Gian Carlo Artoni (1923-2017) – avvocato e poeta italiano